Ford Tri-Motor (v novější literatuře se začíná vyskytovat i označení Ford Trimotor) bylo označení třímotorových dopravních hornoplošníků vyráběných v meziválečném období firmou Ford Motor Company (Stout Metal Airplane Company), Dearborn, Michigan, USA:
 
 Ford 4-AT Tri-Motor
 Ford 5-AT Tri-Motor